In 2013 werd het 51ste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Burkina Faso. AS Faso-Yennenga werd voor de vijfde maal op rij kampioen.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

Première Division (Burkina Faso)
Competitievoetbal 2013